Blade Runner 2 steht für:

 Blade Runner II, Roman von K. W. Jeter (1995)
 Blade Runner 2049, Film von Denis Villeneuve (2017)
 Die Entscheidung – Blade Runner 2 (Earthkiller), amerikanischer Film von Andrew Bellware (2011)